Липтак () — чешская и словацкая фамилия. Известные носители:
 Липтак, Иржи (род. 1982) — чешский стрелок.
 Липтак, Штефан (1937—2020) — словацкий лингвист.